

Cinema e televisão 
Notorious (1946) — filme com Cary Grant e Ingrid Bergman
Notorious (2009) — cinebiografia do rapper The Notorious B.I.G.
Notorious (telessérie) — produção da ABC exibida a partir de 2016

Música 
Notorious (álbum) — de Duran Duran
"Notorious" (canção de The Saturdays)
The Notorious B.I.G. — rapper estadunidense
The Notorious K.I.M. — álbum de Lil' Kim

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música